Vor Frelsers (parochie, Esbjerg)
 Vor Frelsers (parochie, Kopenhagen)
 Vor Frelsers (parochie, Vejle)